Бафи убица вампира () је хорор филмска комедија из 1992. године.

Главне улоге играју Кристи Свонсон, Доналд Садерланд, Пол Рубенс, Рутгер Хауер и Лук Пери.

Радња 
Бафи Самерс живи нормалним животом петнаестогодишње девојчице у Лос Анђелесу. Убрзо на степеницама своје родне школе од човека по имену Мерик сазнаје да она није обична ученица, већ Изабраница, којој је суђено да се бори против демона, вампира и сила зла. А овај Мерик је њен Посматрач, позван од савета да посматра, обучава и припрема је за овај позив - да истреби вампире. У почетку не верује, али након првог убијеног вампира схвата тежину своје судбине. Имаће битку са старим вампиром - Лотусом. Бафи га убрзо убија. Ко је могао да замисли да ће, да би уништила преостале вампире, морала да запали школску фискултурну салу...

Референце

Спољашње везе 
 
 

Амерички филмови
Филмови 1992.
Филмови на енглеском језику
Амерички хумористички филмови
Филмови за које је музику компоновао Картер Бервел